Le tournoi Abierto Mexicano de Raquetas 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Abierto Mexicano de Raquetas qui se déroule du 17 au  à Toluca. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card César Salazar.

Grégory Gaultier remporte la finale en s'imposant face à Mohamed El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Abierto Mexicano de Raquetas
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

2013
Sport au Mexique en 2013
Squash en 2013
Sport en septembre 2013